Scambiatore di calore hairpin – In ingegneria, tipo di scambiatore di calore a doppio tubo. 
 Filtro ad harpin – In elettronica, particolare filtro a elementi distribuiti.
 Ribozima hairpin – In biologia, ribozima il cui core include due loop non appaiati appoggiati sulle adiacenti braccia di una giunzione con quattro eliche.
 Short hairpin RNA – In biologia, sequenza di RNA che, curvandosi, forma una struttura che ricorda una forcina.